Gute Hoffnung steht für
Grube Gute Hoffnung, St. Goar
Zeche Gute Hoffnung (Sprockhövel)
Zeche Gute Hoffnung III, Dortmund-Löttringhausen 
Zeche Gute Hoffnung IV, Witten-Auf dem Schnee
Zeche Gute Hoffnung V, Witten-Borbach
Zeche Gute Hoffnung VI, Dortmund-Löttringhausen
 eine die Kapprovinz in Südafrika symbolisierende Wappenfigur, siehe Wappen Südafrikas 
Siehe auch:
Gutehoffnungshütte
Zur guten Hoffnung